Die Abkürzung EPD bezeichnet
 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, ehemals Eidgenössisches Politisches Departement, früheres „Außenministerium“ der Schweiz
 Electronic Paper Display, elektrophoretisch arbeitendes Display
 Electrophoretic deposition, englisch für Elektrophoretische Abscheidung, ein Beschichtungsverfahren
 Elektronisches Patientendossier, digitale Sammlung von persönlichen Gesundheitsdaten in der Schweiz
 Elektronisches Personendosimeter, Messgerät zur Messung der Strahlendosis im Rahmen des Strahlenschutzes
 Environmental Product Declaration, Umweltdeklaration zur Bereitstellung relevanter, überprüfbarer und vergleichbarer Informationen zu Umweltbelastungen von Produkten
 Enzym-Potenzierte-Desensibilisierung, Desensibilisierungsmethode bei Allergien
 Equal Pay Day, internationaler Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen
 Ergänzungsprüfung Deutsch, Studienzulassungsprüfung in Österreich, mit der Studierende nichtdeutscher Muttersprache ihre Sprachkenntnisse in Deutsch nachweisen müssen
 Etch pit density, ein Maß für die Qualität von Halbleiter-Wafern
 Eukaryotic Promoter Database, Sammlung experimentell bestätigter eukaryotischer RNA-Polymerase-II-Promotoren
 European Pollen Database, europäische Pollen-Datenbank
 European Professional Development Tour, Turnierserie im Profigolfsport
 Extended Position Description, Datenformat zum Austausch von Informationen zwischen Schachprogrammen
 Paderborn Hauptbahnhof (laut Betriebsstellenverzeichnis)
 Nintendo EPD, ein internes Videospielstudio von Nintendo
 Powiat Poddębicki in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Evangelischer Preßverband für Deutschland, Evangelischer Presseverband für Deutschland (1910–1964)

epd steht für:
 Evangelischer Pressedienst, eine deutsche Nachrichtenagentur

Abkürzung